Bessell ist der Familienname der folgenden Personen:

 Georg Bessell (1891–1976), deutscher Studienrat und Historiker
 Johannes Bessell (* 1990), deutscher Para-Leichtathlet